Парыгино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Парыгино — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Парыгино — село в Камызякском районе Астраханской области.